У́лица Пятидесятиле́тия СССР — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица 50 лет СССР — улица в Первоуральске.
 Улица 50 лет СССР — улица в Барнауле.
 Улица 50 лет СССР — улица в Уфе.
 Улица 50 лет СССР — улица в Касимове.
 Улица 50 лет СССР — улица в Сочи.

Беларусь 
 Улица 50 лет СССР — улица в Климовичах.

Украина 
 Улица 50 лет СССР — улица в Донецке.